

Sigle 
 Admiralty List of Lights & Fog Signals – elenco mondiale dei fari e dei segnali da nebbia pubblicato dal British Admiralty in 11 volumi;
 Associazione Laureati LUISS – associazione degli alumni della LUISS Guido Carli;
 Australian Lacrosse League – campionato professionistico australiano di lacrosse;

Codici 
 ALL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Albenga (Italia)
 all – codice ISO 639-3 della lingua allar
 ALL – codice valutario ISO 4217 del Lek albanese, valuta dell'Albania

Geologia 
 ALL – Depositi alluvionali antichi – sintema stratigrafico del Lazio

Musica
ALL – gruppo musicale punk rock statunitense
ALL – album degli ALL del 1999
ALL – album dei Descendents del 1987

Altri progetti